Barattin – cognome italiano
 Sara Barattin – rugbista a 15 italiana